Haydarov ist der Familienname folgender Personen:
 Azizbek Haydarov (* 1985), usbekischer Fußballspieler
 Oʻtkirbek Haydarov (* 1974), usbekischer Boxer